Parisi steht für:

 Parisi (São Paulo), Gemeinde im Bundesstaat São Paulo, Brasilien

Parisi ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Parisi (* 1977), italienischer Fußballspieler
 Alice Parisi (* 1990), italienische Fußballspielerin
 Angelo Parisi (* 1953), britisch-französischer Judoka
 Arturo Parisi (* 1940), italienischer Politiker
 Bruno Parisi (1884–1957), italienischer Zoologe und Museumsdirektor

 Fabiano Parisi (* 2000), italienischer Fußballspieler
 Franca Parisi (* 1933), italienische Schauspielerin

 Giorgio Parisi (* 1948), italienischer Physiker und Nobelpreisträger
 Giovanni Parisi (1967–2009), italienischer Boxer
 Hugo Parisi (* 1984), brasilianischer Wasserspringer
 Ico Parisi (Domenico Parisi; 1916–1996), italienischer Architekt und Designer
 Luigi Parisi (* 1969), italienischer Regisseur
 Paolo Parisi (* 1965), italienischer Künstler und Hochschullehrer für Kunst
 Serafino Parisi (* 1962), italienischer Geistlicher und Bischof von Lamezia Terme